

Чутешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Мілкою.

Чутешть () — село у Ніспоренському районі.